Kernfysische Dienst, voormalig onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport, Domein Risicovolle Bedrijven, van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland
 Kinepolis Film Distribution, onafhankelijke Belgische filmdistributeur